Offel ist der Name von

 Katharina Offel (* 1976), deutsche Springreiterin
 Patricia Offel (* 1971), ghanaische Tischtennisspielerin